Rhabditis är ett släkte av rundmaskar. Rhabditis ingår i familjen Rhabditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Rhabditis